La temporada 2017-18 de Tercera divisió espanyola de futbol va ser el quart nivell de les Lligues de futbol d'Espanya per als clubs de Catalunya, per sota de la Segona Divisió "B" i per sobre de la Primera Catalana.

El 19 d'agost del 2017 a les 19:00 van tenir lloc en simultani els tres primers partits de la temporada 2017-2018, corresponents a la primera jornada de la Tercera Divisió Grup 5. Els últims partits de la primera fase es disputaren el 13 de maig del 2018.

Clubs participants en la temporada 2017-2018 
Participen un total de 20 equips distribuïts arreu del territori català, les comarques amb més representants son el Baix Llobregat i el Barcelonès, amb cinc representants cadascuna. El Vallès Occidental té dos representants i les comarques amb un representant són Alt Empordà, Alt Penedès, Baix Camp, Baix Empordà, Maresme, Ribera d'Ebre, Tarragonès i el Vallès Oriental

Classificació  

 Actualitzat a 6 de maig de 2018.

Resultats

Estadístiques

Màxims golejadors 

 Actualitzat a 6 de maig de 2018.

Tanques invictes 

 Actualitzat a 6 de maig de 2018.

Millors Porters Segons Coeficient 

 Actualitzat a 30 de abril de 2018, només es consideren els jugadors amb la meitat o més partits disputats

Dades ressenyables

Primer Gol 
Óscar Sierra Luna - C.E. L'Hospitalet
A la visita al camp del F.C. Vilafranca al minut 8 de la Jornada 1

Primera Targeta Groga 
Jae Dambelly Sidibeh - C.E. L'Hospitalet
A la visita al camp del F.C. Vilafranca al minut 2 de la Jornada 1

Primera Targeta Vermella 
Daniel Prieto Cid - U.E. Vilassar de Mar
Al partit contra el C.E. L'Hospitalet al minut 57 de la Jornada 1

Millor ratxa sense encaixar gols (Jugador) 
José Manuel Segovia - U.E. Sant Andreu
572 minuts (Des de la jornada 10 fins a la jornada 16)

Millor ratxa sense encaixar gols (Equip) 
F.C. Santboià
622 minuts (Des de la jornada 11 fins a la jornada 18)
Leva 433 minuts, Álex Sánchez 90 minuts i Leva 99 minuts

Referències 

Competicions futbolístiques de lliga a Catalunya